Hu ali HU je lahko:

 Hu, mesto v Egiptu
 Hu, pogost kitajski priimek (胡)
 Hu Džintao, kitajski politik
 .hu, vrhnja internetna domena za Madžarsko

Okrajšava 
 Humboldtova univerza v Berlinu, univerza v Nemčiji (nemško Humboldt-Universität zu Berlin, HU Berlin)
 madžarska, država v Srednji Evropi - koda države po ISO 3166-1 alpha-2
 madžarščina, jezik - koda po standardu ISO 639-1
 Šanghaj, mesto na kitajskem (Hù, 沪)
 Univerza Harvard, zasebna univerza v ZDA (angleško Harvard University, HU)